Wierzbowate (Salicaceae Mirb.) – rodzina roślin o zdrewniałych pędach należąca do rzędu malpigiowców (Malpighiales). Obejmuje 54 rodzaje z ok. 1200 gatunkami. Dawniej włączano tu tylko dwa rodzaje – topola (Populus) i wierzba (Salix), których gatunki są też jedynymi reprezentantami rodziny w polskiej florze. Jej przedstawiciele występują na wszystkich kontynentach z wyjątkiem Antarktydy, w Australii występują nieliczne gatunki tylko na północnym wschodzie kontynentu.

Morfologia 
 Pokrój Drzewa i krzewy.
 Liście Ułożone skrętolegle, mają pojedyncze blaszki, na brzegu piłkowane. Ząbki na brzegach liści charakterystyczne – z wiązką przewodzącą dochodzącą do ich szczytu, zakończone kulistym gruczołkiem lub tęgim włoskiem. U nasady liścia obecne są przylistki.
 Kwiaty Często rozdzielnopłciowe, zebrane w różne typy kwiatostanów (u wierzb i topoli – kotki). Kwiaty są 3- lub 6-krotne, z licznymi pręcikami i słupkiem tworzonym zwykle z trzech owocolistków. Okwiat składa się z dwóch okółków naprzemianległych działek i płatków korony lub go brak. Kwiaty mogą być wiatropylne (topola) lub owadopylne i posiadać miodniki (wierzba).
 Owoce Najczęściej torebki. Nasiona bezbielmowe bywają opatrzone puchem.

Systematyka 

 Pozycja systematyczna według APweb (aktualizowany system APG IV z 2016)
Rodzina siostrzana dla Lacistemataceae, wchodzi w skład kladu wspólnego m.in. z fiołkowatymi i męczennicowatymi w obrębie obszernego rzędu malpigiowców (Malpighiales), wraz z którym reprezentuje klad różowych w obrębie okrytonasiennych.

 Pozycja rodziny w systemie Reveala (1993-1999)
Gromada okrytonasienne (Magnoliophyta Cronquist), podgromada Magnoliophytina Frohne & U. Jensen ex Reveal, klasa Rosopsida Batsch, podklasa ukęślowe Dilleniidae Takht. ex Reveal & Tahkt., nadrząd Violanae R. Dahlgren ex Reveal, rząd wierzbowce (Salicales Lindl.), rodzina wierzbowate (Salicaceae Mirb.).

 Podział rodziny

podrodzina Samydoideae Reveal
 Casearia Jacq. 
 Euceraea Mart. 
 Hecatostemon S. F. Blake 
 Irenodendron Alford & Dement
 Laetia Loefl. ex L. 
 Lunania Hook. 
 Neoptychocarpus Buchheim
 Ophiobotrys Gilg 
 Osmelia Thwaites 
 Piparea Aublet
 Pseudosmelia Sleumer
 Ryania Vahl 
 Samyda Jacq. 
 Tetrathylacium Poepp. 
 Trichostephanus Gilg 
 Zuelania A. Rich.

podrodzina Scyphostegioideae Reveal
 Scyphostegia Stapf 
 Dianyuea C. Shang, S. Liao & Z. X. Zhang

podrodzina Salicoideae Arnott

plemię Homalieae (R. Brown) Dumortier
 Bartholomaea Standl. & Steyerm. 
 Bivinia Jaub. ex Tul. 
 Byrsanthus Guill. 
 Calantica Jaub. ex Tul. 
 Dissomeria Hook. f. ex Benth. 
 Homalium Jacq. 
 Neopringlea S. Watson
 Trimeria Harv. 

plemię Bembicieae Warburg
 Bembicia Oliv.

plemię Prockieae Endlicher
 Banara Aubl. 
 Hasseltia Kunth 
 Hasseltiopsis Sleumer 
 Macrohasseltia L. O. Williams 
 Neosprucea Sleumer 
 Pineda Ruiz & Pav. 
 Pleuranthodendron L. O. Williams 
 Prockia P. Browne 

plemię Abatieae Bentham & J. D. Hooker
 Abatia Ruiz & Pav. 
 Aphaerema Miers 

plemię Scolopieae Warburg
 Hemiscolopia Slooten 
 Mocquerysia Hua 
 Phyllobotryon Müll. Arg. 
 Pseudoscolopia Gilg 
 Scolopia Schreb. 

plemię Saliceae Reichenbach
 Azara Ruiz & Pav. 
 Bennettiodendron Merr. 
 Carrierea Franch. 
 Dovyalis E. Mey. ex Arn. – dowialis
 Flacourtia Comm. ex L’Hér. 
 Idesia Maxim. – idezja
 Itoa Hemsl. 
 Lasiochlamys Pax & K. Hoffm. 
 Ludia Comm. ex Juss. 
 Olmediella Baill. 
 Poliothyrsis Oliv. 
 Populus L. – topola
 Priamosia Urb. 
 Salix L. – wierzba
 Tisonia Baill. 
 Xylosma G. Forst. 

Rodzaj o niejasnej pozycji (incertae sedis): Oncoba Forssk.

Przypisy